Жилинцы () — село,
Жилинский сельский совет,
Борщёвский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6120883101. Население по переписи 2001 года составляло 404 человека.

Является административным центром Жилинского сельского совета, в который
не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Жилинцы находится на левом берегу реки Ничлава,
выше по течению примыкает село Пилатковцы,
ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Козаччина,
на противоположном берегу — село Пилатковцы.
Рядом проходит железная дорога, станция Жилинцы в 0,5 км.

История 
 Село известно в первой половины XV века.

Примечания